La saison 2017 du Championnat du Brésil féminin de football  est la cinquième saison du championnat. Flamengo vainqueur de la saison précédente remet son titre en jeu.

Organisation 
Le championnat se déroule en deux phases distinctes. Lors de la première partie de la saison, les seize clubs qualifiés sont répartis en deux poules de huit équipes. les quatre équipes terminant aux quatre premières places de chacune des poule se qualifient pour la suite de la compétition. Les deux équipes qui terminent à la dernière place de chacune des deux poules sont relégués en deuxième division pour la saison suivante.

La deuxième partie de la saison se déroule sur un système d'élimination directe avec trois tours : quarts de finale, demi-finale et finale.

Participantes

Compétition

Première phase 

|valign=top align=left width=50%|
Groupe 2

|}
|}

Deuxième phase 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation; e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur; f = Victoire par forfait

Notes et références

Articles connexes 
Championnat du Brésil de football 2017

Liens externes 
  cbf.com.br

2017
Brésil
Football